13-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1996 прошла 4 сентября 1996 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Dennis Miller.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Bone Thugs-n-Harmony — «Tha Crossroads»
 Foo Fighters — «Big Me»
 Alanis Morissette — «Ironic»
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Bryan Adams — «The Only Thing That Looks Good on Me Is You»
 Beck — «Where It's At»
 Coolio — «1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)»
 R. Kelly (с Ernie Isley и Ronald Isley) — «Down Low (Nobody Has to Know)»
 Seal — «Don't Cry»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Björk — «It's Oh So Quiet»
 Tracy Chapman — «Give Me One Reason»
 Jewel — «Who Will Save Your Soul»
 Alanis Morissette — «Ironic»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Bone Thugs-n-Harmony — «Tha Crossroads»
 Foo Fighters — «Big Me»
 The Fugees — «Killing Me Softly»
 Hootie & the Blowfish — «Only Wanna Be with You»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
 Tracy Bonham — «Mother Mother»
 Garbage — «Stupid Girl»
 Jewel — «Who Will Save Your Soul»
 Alanis Morissette — «Ironic»

Лучшее хард рок видео | Best Hard Rock Video 
 Alice in Chains — «Again»
 Marilyn Manson — «Sweet Dreams»
 Metallica — «Until It Sleeps»
 Rage Against the Machine — «Bulls on Parade»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
 Toni Braxton — «You're Makin' Me High»
 Mariah Carey (с Boyz II Men) — «One Sweet Day»
 D'Angelo — «Brown Sugar»
 The Fugees — «Killing Me Softly»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 2Pac (с Dr. Dre and Roger Troutman) — «California Love»
 Bone Thugs-n-Harmony — «Tha Crossroads»
 Coolio (с L.V.) — «Gangsta’s Paradise»
 LL Cool J — «Doin It»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 Coolio — «1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)»
 Everything but the Girl — «Missing»
 La Bouche — «Be My Lover»
 George Michael — «Fastlove»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 Bush — «Glycerine»
 Everclear — «Santa Monica»
 Foo Fighters — «Big Me»
 The Smashing Pumpkins — «1979»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Brandy — «Sittin' Up in My Room» (из Waiting to Exhale)
 Bush — «Machinehead» (из Fear)
 Adam Clayton и Larry Mullen, Jr. — «Theme from Mission: Impossible» (из Mission: Impossible)
 Coolio (с L.V.) — «Gangsta’s Paradise» (из Dangerous Minds)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Björk — «It's Oh So Quiet»
 Busta Rhymes — «Woo Hah!! Got You All in Check»
 Foo Fighters — «Big Me»
 Garbage — «Queer»
 Radiohead — «Just»
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Björk — «It's Oh So Quiet» (режиссёр: Spike Jonze)
 Foo Fighters — «Big Me» (режиссёр: Jesse Peretz)
 Alanis Morissette — «Ironic» (режиссёр: Stéphane Sednaoui)
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight» (режиссёры: Jonathan Dayton и Valerie Faris)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Бьорк — «It's Oh So Quiet» (хореограф: Michael Rooney)
 Джанет Джексон — «Runaway» (хореограф: Tina Landon)
 Джордж Майкл — «Fastlove» (хореографы: Vaughan и Anthea)
 Quad City DJ's — «C'Mon N' Ride It (The Train)» (хореографы: Quad City DJ's)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 The Beatles — «Free as a Bird» (Special Effects: Johnny Senered, Kristen Johnson and Ben Gibbs)
 Bone Thugs-n-Harmony — «Tha Crossroads» (Special Effects: Cameron Noble)
 Green Day — «Walking Contradiction» (Special Effects: Jefferson Wagner and Brian Boles)
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight» (Special Effects: Chris Staves)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Björk — «It's Oh So Quiet» (Art Director: Teri Whitaker)
 The Cranberries — «Salvation» (Art Director: William Abelo)
 R.E.M. — «Tongue» (Art Director: Clam Lynch)
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight» (Art Directors: K. K. Barrett и Wayne White)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Beck — «Where It's At» (Editor: Eric Zumbrunnen)
 Alanis Morissette — «Ironic» (Editor: Scott Grey)
 Red Hot Chili Peppers — «Warped» (Editor: Hal Honigsberg)
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight» (Editor: Eric Zumbrunnen)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Brandy (featuring Wanya Morris) — «Brokenhearted» (оператор: Martin Coppen)
 Eric Clapton — «Change the World» (оператор: Peter Nydrle and Marco Mazzi)
 Madonna — «You'll See» (оператор: Adrian Wilde)
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight» (оператор: Declan Quinn)

Viewer’s Choice 
 Bone Thugs-n-Harmony — «Tha Crossroads»
 Bush — «Glycerine»
 Coolio (с L.V.) — «Gangsta’s Paradise»
 Metallica — «Until It Sleeps»
 Alanis Morissette — «Ironic»
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Dewa 19 — «Cukup Siti Nurbaya»
  IE — «Chan Tang Jai»
  Put3Ska — «Manila Girl»
  Seo Taiji & Boys — «Come Back Home»

MTV Бразилия 
  Fernanda Abreu — «Veneno da Lata»
  Baba Cósmica — «Sábado de Sol»
  Barão Vermelho — «Vem Quente Que Eu Estou Fervendo»
  Chico Science & Nação Zumbi — «Manguetown»
  Engenheiros do Hawaii — «A Promessa»
  Os Paralamas do Sucesso — «Lourinha Bombril»
  Pato Fu — «Qualquer Bobagem»
  Raimundos — «Eu Quero Ver o Oco»
  Renato Russo — «Strani Amori»
  Sepultura — «Roots Bloody Roots»
  Skank — «Garota Nacional»
  Titãs — «Eu Não Aguento»

MTV Европа 
  Björk — «It's Oh So Quiet»
  Die Fantastischen Vier — «Sie Ist Weg»
  Jovanotti — «L’Ombelico del Mondo»
  George Michael — «Fastlove»
  Pulp — «Disco 2000»

MTV Индия 
  Asha Bhosle — «Piya Tu Ab To Aaja»
  Biddu — «Boom Boom»
  Colonial Cousins — «Sa Ni Dha Pa»
  Indus Creed — «Sleep»
  Shaan and Style Bhai — «Roop Tera Mastana»

MTV Япония 
  Ken Ishii — «Extra»
  Toshinobu Kubota — «Funk It Up»
  Kuroyume — «Pistol»
  The Mad Capsule Markets — «Walk!»
  Seiko — «Let’s Talk About It»

MTV Латинская Америка 
  Los Fabulosos Cadillacs — «Mal Bicho»
  Illya Kuryaki and the Valderramas — «Abarajame»
  Maldita Vecindad y los Hijos del 5to. Patio — «Don Palabras»
  Eros Ramazzotti — «La Cosa Más Bella»
  Soda Stereo — «Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver»

MTV Мандарин 
  Dou Wei — «Outside the Window»
  Andy Lau — «Truly Forever»
  Eric Moo — «Love Is So Heavy»
  Nana Tang — «Freedom»
  Regina Tseng — «From Dark to Light»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 в этом году не вручалась

Выступления

Пре-шоу 
 Beck — «Where It's At»
 No Doubt — «Spiderwebs»/«Just a Girl»

Основное шоу 
 The Smashing Pumpkins — «Tonight, Tonight»
 The Fugees (с Nas) — «Medley» ("Killing Me Softly, " "Fu-Gee-La, " «Ready or Not» and «If I Ruled the World (Imagine That)»)
 Metallica — «Until It Sleeps»
 LL Cool J — «Doin It»
 Neil Young — «The Needle and the Damage Done» (live from the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland)
 Hootie & the Blowfish — «Sad Caper»
 Alanis Morissette — «Your House»
 Bush — «Machinehead»
 The Cranberries — «Salvation»
 Oasis — «Champagne Supernova»
 Bone Thugs-N-Harmony — «Tha Crossroads»
 Kiss — «Rock and Roll All Nite» (live from beneath the Brooklyn Bridge)

При участии 
 Mariah Carey — представила Best Group Video
 Kevin Bacon и Rosie O'Donnell — представила Best New Artist in a Video
 Claudia Schiffer и Red Hot Chili Peppers (Anthony Kiedis и Flea) — представили Best Dance Video
 Béla Károlyi — appeared in several backstage vignettes with Lars Ulrich and Hootie & the Blowfish
 Toni Braxton и Dennis Rodman — представили Breakthrough Video
 Norm Macdonald (как Bob Dole) — appeared in a pre-commercial vignette about Viewer’s Choice voting
 Beck и Chris Rock — представили Best R&B Video
 Michael Buffer — представил LL Cool J
 Geena Davis — представила Best Direction in a Video
 Cosmonauts Valery Korzun и Aleksandr Kaleri — interviewed by host Dennis Miller live via satellite from the Mir space station
 Jenny McCarthy и Damon Wayans — представили Best Rap Video
 2Pac и Snoop Doggy Dogg — представили Best Hard Rock Video
 Seal —представил Alanis Morissette
 Darrell Hammond (как Bill Clinton) — appeared in a pre-commercial vignette about Viewer’s Choice voting
 Beavis и Butt-head — представили International Viewer’s Choice Award winners
 VJs Rahul Khanna (India), George Williams (Japan), Eden Harel (Europe), Sabrina Parlatore (Brasil), Edith Serrano (Latin America), Mike Kasem (Asia) and Stacy Hsu (Mandarin) — announced their respective region’s Viewer’s Choice winner
 Tim Robbins — представил Best Alternative Video
 Джанин Гарофало — представила The Cranberries
 Gwyneth Paltrow — представила winners of the professional categories
 Aerosmith (Steven Tyler и Joe Perry) — представили Viewer’s Choice
 Ewan McGregor и Юэн Бремнер — представили Oasis
 Van Halen — представили Best Male Video
 Susan Sarandon — представила Best Female Video
 Jay Leno — appeared in a «coming up» vignette hyping the Video of the Year award and the Kiss performance
 Sharon Stone — представила Video of the Year
 John Norris и Alison Stewart — представили Best Video from a Film

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1996
 MTV VMA 1996

Музыкальные премии
1996
1996 год в музыке США
1996 год в Нью-Йорке